World Cyber Games 2008 — чемпионат World Cyber Games был проведён в Германии в Кёльне с 5 по 9 ноября 2008 года.
Россию представляли 1 команда по Counter-Strike, 3 игрока Warcraft III The Frozen Throne, 3 игрока Starcraft BroodWar, 3 игрока FIFA 08, 3 игрока Need For Speed: ProStreet. В играх приняли участие более 800 участников из 78 стран мира.
Медали Российской сборной: Золото (Need For Speed: ProStreet), Серебро (Need For Speed: ProStreet), Бронза (Warcraft III: The Frozen Throne).

Страны-участницы

Официальные игры чемпионата 

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike: 1.6 (5 на 5)
  Halo 3 (4 на 4)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1)
  Age of Empires III: The Asian Dynasties (1 на 1)
  Command & Conquer 3: Kane's Wrath (1 на 1)

Автосимуляторы:
  Need for Speed: ProStreet (1 на 1)
  Project Gotham Racing 4 (1 на 1)
  Asphalt 4 (1 на 1)

Спортивные симуляторы:
  FIFA 08 (1 на 1)
  Carom3D (1 на 1)

MMORPG:
  Red Stone (2 на 2)

Музыкальная игра:
  Guitar Hero 3 (1 на 1)

Файтинг:
  Virtua Fighter 5 (1 на 1)

Результаты

Медальный зачёт

Примечания

См. также 
WCG RU Preliminaries 2008 — Российские отборочные.

Ссылки 
 WCG Russia — Официальный сайт Российских отборочных.
 WCG — Официальный сайт World Cyber Games.

2008